

Nom commun 
 En agriculture, le mot sillon, synonyme de raie, désigne de nos jours une mince ligne creusée dans la terre par le soc de la charrue lors du labour.
 En transport ferroviaire, un sillon horaire ou créneau horaire est un élément du graphique de circulation correspondant au tracé horaire d'un train sur une ligne donnée.
 En technique, un sillon est la gravure creusée dans un disque microsillon lors d'un enregistrement phonographique.

Anatomie 
 En neuroanatomie, un sillon est un pli séparant les circonvolutions du cerveau.
sillon central 
sillon latéral
En biologie moléculaire, les sillons d'une molécule d'ADN sont les espaces entre les brins d'ADN en 2D, donnant ainsi naissance à deux types de sillons.

Mouvements 
 Le Sillon est un mouvement artistique d'arts visuels, fondé en 1893 à Bruxelles.
 Le Sillon est un mouvement politique et religieux français fondé par Marc Sangnier.

Géologie 
  Le sillon alpin est une dépression longitudinale reliant Genève à Valence entre les Préalpes et les Alpes centrales.
 Le sillon rhodanien désigne un graben du Sud-Est de la France et dont fait partie la vallée du Rhône
 Le Sillon de Bretagne est une ligne de fracture liée à un plissement hercynien qui parcourt la Loire-Atlantique en France
 Le sillon de Talbert est un lieu-dit de Bretagne.
 Le sillon des Rocheuses ou tranchée des Rocheuses (en anglais : Rocky Mountain Trench) est une vallée longue et étroite de Colombie-Britannique (Canada)

Urbanisme 
 Le sillon lorrain est un réseau d'agglomérations initié par l'association des villes de Thionville, Metz, Pont-à-Mousson, Nancy et Épinal, comptabilisant  habitants sur une distance approximative de .
 Le sillon mosellan constitue la plus importante unité urbaine de la Lorraine, constituée d'une succession de villes allant de Metz à Thionville
 Le Sillon de Bretagne est un immeuble de grande hauteur situé à Saint-Herblain, dans l'agglomération de Nantes, en France
 Le sillon Sambre-et-Meuse en Belgique

Littérature 
 Le Sillon (2018), un livre de Valérie Manteau

Voir aussi 
 Sillage

Notes et références